Alvar Andersson kan syfta på:
 Alvar Andersson (1913–1999), politiker, centerpartist
 Alvar Andersson (1903–1976), möbelarkitekt